Feldapotheker bezeichnet
 einen Militärapotheker beim Heer und
 einen Likör, siehe Feldapotheker (Likör).